

Покшивна — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Покшивна — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Покшивна — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства